Корсунский — русская и еврейская топонимическая фамилия (Корсунь), а также топоним.

Носители фамилии 
 Корсунский, Александр Рафаилович (1914—1980) — советский историк, профессор, медиевист, педагог.
 Корсунский, Борис Леонидович (1946—2008) — советский партийный и государственный деятель.
 Корсунский, Владимир Борухович (род. 1946) — российский журналист, главный редактор «Грани.Ру».
 Корсунский, Вольф Борухович (1923—1950) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Корсунский, Иван Николаевич (1849—1899) — духовный писатель, профессор МДА.
 Корсунский, Михаил Борисович (1909—1975) — украинский футбольный тренер.
 Корсунский, Моисей Израилевич (1903—1976) — советский физик.
 Корсунский, Николай Иванович (1843—1899) — русский богослов, преподаватель, переводчик, редактор.
 Корсунский, Сергей Владимирович (род. 1962) — советский и украинский ученый и дипломат.

Топоним 
 Корсунский — посёлок в Домбаровском районе Оренбургской области.

Примечания